Il termine 10th Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 10th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 10th (Irish) Division – divisione di fanteria del British Army
 10th Indian Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 10th Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la seconda guerra mondiale

Divisioni corazzate 
 10th Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army
 10th Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army

Altre 
 10th Mountain Division – divisione da montagna dell'United States Army